Лю́двиг Лю́двигович Шрётер (1878—1911) — русский архитектор. Ученик и зять Л. Н. Бенуа.

Выпускник Царскосельской Императорской Николаевской гимназии 1898 года. Окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств (1904).

Проекты 
 Можайская улица, д.№ 33 — доходный дом Д. А. Белова, 1906—1907.
 Солдатский переулок, д.№ 6 — доходный дом О.Л. Чахотиной. 1908—1909.
 Гатчинская улица, д.№ 26 / Чкаловский проспект, д.№ 15, левая часть / Ораниенбаумская улица, д.№ 27 — комплекс зданий Государственной типографии. 1910—1911. Участие в реализации проекта своего тестя, Л. Н. Бенуа.

Семья 
Был женат на Екатерине Леонтьевне Бенуа (1883—1970) — старшая дочь академика архитектуры Л. Н. Бенуа.

Сын — архитектор Шрётер, Логин Людвигович (1908—1988).

Дочь — художник Марианна Людвиговна Шретер (Виноградова) (1904−1982).

Примечания 

Архитекторы XIX века
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна